Pangio (Pangium edule), un genere di piante
Pangio, un genere di pesci